Franciaország
Monthelon, település Marne megyében
Monthelon, település Saône-et-Loire megyében